Michael Campbell désigne les personnes suivantes :
 Mike Campbell-Lamerton (1933-2005), joueur écossais de rugby à XV ;
 Michael Campbell (1941-), un évêque britannique ;
 Mike Campbell (1950-), guitariste, compositeur et réalisateur artistique américain ;
 Michael Campbell (1969-), un golfeur néo-zélandais qui a remporté l'Open américain en 2005 ;
 Michael « Mick » Campbell (1974-), un surfeur australien vainqueur du Lacanau Pro en 2006 ;
 Michael Campbell (1978-), un athlète jamaïcain médaillé aux Championnats du monde d'athlétisme 2003 ;